Bassetlaw kan syfta på:

 Bassetlaw (valkrets), Nottinghamshire, England
 Bassetlaw District – ett distrikt i Nottinghamshire, England
 Bassetlaw Wapentake, Nottinghamshire, England